Aspisoma är ett släkte av skalbaggar. Aspisoma ingår i familjen lysmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lysmaskar
Aspisoma